

Cinema
 Rosalie – film del 1937 diretto da W. S. Van Dyke
 Rosalie – film del 1966 diretto da Walerian Borowczyk

Geografia
 Rosalie – capoluogo della Parrocchia di Saint David (Dominica)
 Rosalie – villaggio della Contea di Thurston, Nebraska (Stati Uniti d'America)

Musica
 Rosalie – cantante tedesco-polacca
 Rosalie – singolo di Bligg del 2008

Onomastica
 Rosalie – forma tedesca, francese e inglese del nome proprio di persona femminile italiano Rosalia

Teatro
 Rosalie – musical di George Gershwin del 1928